Anissa Daoud – attrice tunisina
  Basil Daoud – nome di nascita di Ignazio Mosé I Daoud
 Daoud – variante in lingua araba di Davide (nome)

Pagine correlate 

Sidi Daoud
Daouda
Dawud